Walkhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Walkhoff (1751–1839), deutscher Pfarrer und Schulinspektor, Gründer des ersten deutschen Lehrervereins
 Karl-Heinz Walkhoff (* 1936), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD), MdB
 Otto Walkhoff (1860–1934), deutscher Zahnarzt, Pionier der Röntgen-Zahndiagnostik

Siehe auch:
 Walkhof
 Valkhoff
 Valkhof